ACTS steht für
 ein Abrollcontainer-Transportsystem
 Action of Churches Together in Scotland, eine ökumenische Organisation
 Advanced Crew Transportation System, einen bemannten Raumtransporter
 Advanced Communications Technology Satellite, einen experimentellen Kommunikationssatelliten der NASA
 Air Corps Tactical School, eine militärische Ausbildungsstätte des United States Army Air Corps

ACTS